

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 46, w tym 4 podstawowe

Inne 
 Działki – dawna część wsi Goślice w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Bielsk
 Działki – wcześniejsza nazwa wsi Leszczydół-Działki w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Wyszków

Zobacz też 
 ogrody działkowe (ogródki) – potocznie "działki"
 działka